Joanna Austriacka, Joanna Habsburżanka (ur. 24 stycznia 1547 w Pradze, zm. 11 kwietnia 1578 we Florencji) – arcyksiężniczka Austrii, księżniczka Czech i Węgier, od śmierci teścia Kosmy I 21 kwietnia 1574 wielka księżna Toskanii.

Życiorys 
Urodziła się 24 stycznia 1547 jako jedenasta córka (najmłodsze z piętnaściorga dzieci) arcyksięcia Austrii, króla Niemiec, Czech i Węgier oraz przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Ferdynanda I i jego żony królowej Anny Jagiellonki. Po śmierci ojca kolejnym cesarzem został starszy brat Joanny Maksymilian II.

18 grudnia 1565 we Florencji poślubiła regenta Florencji i Sieny Franciszka (przyszłego wielkiego księcia Toskanii Franciszka I). Z małżeństwa pochodziło ośmioro dzieci:
 Eleonora (ur. 1567, zm. 1611) – przyszła księżna Mantui,
 Romola (ur. 1568, zm. 1568),
 Anna (ur. 1569, zm. 1584),
 Izabela (ur. 1571, zm. 1572),
 Lukrecja (ur. 1572, zm. 1574),
 Maria (ur. 1575, zm. 1642) – przyszła królowa Francji,
 Filip (ur. 1577, zm. 1582),
 syn (ur. 1578, zm. 1578).

Bibliografia 
 thepeerage.com
 genealogy.euweb.cz
 Medici Archive Project

Przypisy 

Habsburgowie
Urodzeni w 1547
Zmarli w 1578
Żony władców
Ludzie urodzeni w Pradze